Rivest ist der Familienname folgender Personen:

 André Rivest (* 1942), Bischof von Chicoutimi
 Léo Rivest (1913–1990), kanadischer Schauspieler
 Ronald L. Rivest (* 1947), US-amerikanischer Mathematiker und Kryptologe